Castel Sant'Angelo – monumento di Roma detto anche Mausoleo di Adriano
 Castel Sant'Angelo – castello di Taranto meglio conosciuto come Castello Aragonese
 Castel Sant'Angelo – castello di Licata in provincia di Agrigento
 Castel Sant'Angelo – film documentario del 1947 diretto da Alessandro Blasetti
 Castel Sant'Angelo – comune italiano del Lazio
 Castel Sant'Angelo – fortezza eretta dai portoghesi a Kannur in India
 Castelsantangelo sul Nera – comune italiano delle Marche